Sigurd Lunde ist der Name folgender Personen:

* Sigurd Lunde (Sänger) (1865–nach 1902), norwegischer Opernsänger (Tenor) 
 Sigurd Lunde (Architekt) (1874–1936), norwegischer Architekt 
 Sigurd Lunde (Bischof) (1916–2006), norwegischer Geistlicher, Komponist und Schriftsteller